Parilimya är ett släkte av musslor. Parilimya ingår i familjen Parilimyidae.

Parilimya är enda släktet i familjen Parilimyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Parilimya